Toponímia:
 Cascade (Idaho), població dels Estats Units a l'estat d'Idaho
 Cascade (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa
 Cascade (Montana), població dels Estats Units a l'estat de Montana
 Cascade (Wisconsin), població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin
 Cascade-Chipita Park, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Colorado
 Cascade-Fairwood, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Washington
 Cascade Locks, població dels Estats Units a l'estat d'Oregon
 Cascade Range, serralada de l'oest d'Amèrica del Nord, que s'estén des de la Colúmbia Britànica (Canadà) fins al nord de Califòrnia (EUA)
 Cascade Valley, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Washington
 Districte de Cascade, districte administratiu a l'illa de Mahé de les illes Seychelles  
 Highfield-Cascade, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Maryland
 Miscel·lània:
 Open Cascade Technology, plataforma per al desenvolupament de programari que proporciona serveis de modelatge 3D de superfícies i sòlids
 Cascade Cycling Classic, competició ciclista per etapes estatunidenca que es disputa a l'estat d'Oregon